Le psaume 142 peut désigner :
 le psaume 142 (141) : psaume 142 selon la numérotation hébraïque, psaume 141 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 143 (142) : psaume 143 selon la numérotation hébraïque, psaume 142 selon la numérotation grecque.